El término Sheriff puede referirse a:

 Sheriff, figura de autoridad policial en algunos países anglosajones.
 Sheriff (compañía), empresa con sede en Transnistria (Moldavia).
 Sheriff Tiraspol, equipo perteneciente a dicha compañía y que juega en la Liga de fútbol de Moldavia.
 Sheriff (banda), banda canadiense de rock de los años 1980.
 Sheriff Lobo, serie de televisión estadounidense.
 Sheriff Woody, personaje de la saga de películas Toy Story.